Vidigal pode ser:

Vidigal, bairro do Rio de Janeiro.
Alcides da Costa Vidigal - advogado paulistano, ex-presidente do Banco do Brasil.
Gastão Eduardo de Bueno Vidigal - banqueiro.
Edson Vidigal - político do Maranhão.
Gastão Vidigal - advogado e político.
Geraldo Vidigal - poeta e advogado.
Lito Vidigal - treinador de futebol português.
Luís Eulálio de Bueno Vidigal - jurista e professor da Universidade de São Paulo.
Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho - empresário brasileiro, ex-presidente da FIESP
Luís Vidigal - jogador e treinador de futebol português.
Miguel Nunes Vidigal - militar brasileiro, um dos comandantes de forças militares no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

Desambiguação